Le terme méso peut désigner:
 En médecine, un méso est un accolement de deux feuillets du péritoine reliant le péritoine pariétal postérieur à un viscère.
 En stéréochimie, on appelle composé méso (du grec mesos  : milieu), un composé chimique comportant un nombre pair de centres stéréogènes et un plan de symétrie,  avec les centres stéréogènes de configuration absolue opposés deux à deux par rapport au plan et qui est ainsi identique à son image dans un miroir, donc achiral et sans pouvoir rotatoire.